Мисс Вселенная 1970 () — 19-й ежегодный конкурс красоты, проводился 11 июля 1970 года в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 64 претендентки. Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико, Марисоль Маларет.

Результаты

Места

Вошедшие в полуфинал 
 Группа 1: Малайзия, Греция, Гонконг, Аргентина, Швейцария, Чехословакия, и Пуэрто-Рико
 Группа 2: Австралия, Италия, Бразилия, Венесуэла, Япония, Гуам, Швеция и США

Вошедшие в финал 
 Пуэрто-Рико, США, Австралия, Аргентина и Япония

Специальные награды

Судьи 

 Хулио Алеман
 Пирл Бэйли
 Эдилсон Кид Варела
 Эйлин Форд
 Сукихиро Хираэ
 Юсуф Кэрш

 Донг Кингман
 Дэвид Меррик
 Лин Рено
 Коринна Тсопей
 Эрл Уилсон

Участницы

См. также 
 Мисс Мира 1970
 Мисс Интернешнл 1970

Ссылки 
 Pageant summary

1970
События 11 июля
Июль 1970 года
1970 год во Флориде
Майами-Бич